Osoby o tym nazwisku:
 Jan Skiwski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Jan Emil Skiwski – polski pisarz, publicysta
 Jan Kazimierz Skiwski – polski urzędnik
 Wiktor Skiwski – polski dyplomata